Miejscowości w USA:
 Glendora – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Glendora – wieś w stanie Missisipi, w hrabstwie Tallahatchie
 Glendora – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Camden